По́рция (Порция Като́на или Порция Ста́ршая; ; умерла, по одной из версий, в 45 году до н. э., Рим, Римская республика) — римская матрона, сестра Марка Порция Катона Утического.

Биография 
Была старшей дочерью Марка Порция Катона Салониана и Ливии, для которой это был второй брак. 

Порция рано осиротела и вместе с остальными детьми Ливии воспитывалась в доме дяди, Марка Ливия Друза. Вышла замуж за Луция Домиция Агенобарба, консула 54 года до н. э. Известно двое детей пары: Гней Домиций Агенобарб, консул 32 года до н. э., и Серран Доместик (впоследствии усыновлён Атилиями). Благодаря одному письму Марка Туллия Цицерона к своему другу, публикану Аттику, известно, что на начальной стадии гражданской войны 49—45 годов до н. э. она жила в Неаполе. Её муж был активным сторонником Помпея и командовал левым крылом в битве при Фарсале, где и погиб. 

Порция Катонис скончалась не позже лета 45 года до н. э. Марк Туллий Цицерон, называвший её «достойнейшей женщиной» (), упоминает, что он написал хвалебную речь в её честь.

Генеалогическое древо Катонов в II—I веках до н. э.

Примечания 

Порции Катоны
Женщины Древнего Рима